Малишевський (Малішевський) — слов'янське прізвище. Відомі носії:

Малишевський 

 Малишевський Григорій Дмитрович ( 1936) — український громадський і політичний діяч.
 Малишевський Іван Гнатович (1828—1897) — український богослов та історик, заслужений ординарний професор Київської духовної академії, доктор богослов'я.
 Малишевський Іван Юрійович (1967—2003) — український художник.
 Малишевський Ігор Юрійович (1936—2015) — український письменник, драматург та журналіст, заступник головного редактора журналу «Вітчизна», лауреат Шевченківської премії.
 Малишевський Юрій Іванович (1933—1992) — український художник.

 Малишевська Аліна Юріївна (1964, Київ — 2008, Київ) — український живописець, графік. Член НСХУ (1995).
 Малишевська Олена Ігорівна (нар. 1967) — українська поетеса, кінознавиця, письменниця.
 Малишевська Тамара Василівна (1938—2013) — радянська і українська акторка, театральний педагог. Заслужена артистка УРСР (1977).

Малішевський 
 Вітольд Малішевський (; 1873—1939) — польський і російський композитор, педагог та громадський діяч, засновник і ректор Одеської консерваторії, професор Варшавської консерваторії, учень М. О. Римського-Корсакова.
 Малішевський Євген Адамович(1920, м. Вітебськ — 1993, Львів) — радянський і український ветеринарний лікар. Доктор ветеринарних наук (1968), професор (1970).
 Малішевський Микола Георгійович (1874, м. Новозибков Чернігівська губернія, Російська імперія — 1969, Харків, СРСР) — російський і радянський український фахівець у галузі технологій водопостачання. Доктор технічних наук (1940), професор (1935).
 Малішевський Сергій Надірович (1950—2000) — радянський і російський кіноактор, актор дубляжу.

 Малішевська Вікторія Антонівна (1922—2010, м. Хайфа, Ізраїль) — радянський і український лікар, анатом. Доктор медичних наук (1967), професор (1969).

Польські прізвища
Слов'янські прізвища